Le bureau du Cabinet désigne plusieurs institutions :
 le bureau du Cabinet (Japon)
 le bureau du Cabinet (Royaume-Uni)
 le bureau du Cabinet (Sri Lanka)